Rio Lualaba —  curso de água inicial do rio Congo
 Lualaba (província) —  província da República Democrática do Congo